Лагняппе () — может означать:

  — небольшой подарок, данный покупателю продавцом во время покупки.
  — альтернативная газета в Мобиле, штат Алабама.
  — сборник, записанный в Омахе лейблом Saddle Creek Records после событий урагана Катрина.
  — официальный ежегодник студентов .

См. также 
  — вид раков семейства Cambaridae.